Вандербильт может означать:

Фамилия 
 Вандербильты — американские миллионеры.

Другое 
 Кубок Вандербильта — соревнование по автоспорту в США.
 Университет Вандербильта — частный исследовательский университет, находящийся в Нашвилле, штат Теннесси, США.
 Вандербильт Комодорс — баскетбольная команда Университета Вандербильта.
 Тендер Вандербильта — тип тендера для паровоза с круглой емкостью для воды.

См. также 
 Вандербилт
 Mrs Vandebilt — песня в исполнении группы Wings из альбома Band on the Run.